Smršťování je úbytek objemu předmětu alespoň v jednom rozměru. Opakem je rozpínání, roztahování či bobtnání. Ke smršťování dochází vlivem snížení teploty, zvýšení tlaku nebo procesy vedoucími ke snižování objemu vody, např. snižování stupně saturace u zemin nebo vysychání betonu při tuhnutí a tvrdnutí.

Smršťování betonu 
Existují dva principy, při kterých dochází ke smršťování betonu. Prvním je vysychání, kdy z materiálu při jeho tuhnutí a tvrdnutí ubývá voda. Pokud je tento proces příliš rychlý, beton může být narušen. Druhým způsobem je chemické (autogenní) smršťování, které je dáno chemickou reakcí cementu a vody. Například pro vysokopevnostní beton s vodním součinitelem nižším než 0,3 se uvádí autogenní smrštění na úrovni přibližně 0,2 až 0,4 milimetrů na metr.

Reference

Související články 
 Kontrakce
 Beton
 Dřevo
 Zemina

Materiálové inženýrství